Плутонийтриалюминий — бинарное неорганическое соединение
плутония и алюминия
с формулой AlPu,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Плутонийтриалюминий образует кристаллы
тригональной сингонии,
пространственная группа R m,
параметры ячейки a = 0,7901 нм, α = 45,81°, Z = 3.

При температуре 915°С в структуре происходит переход в фазу
тригональной сингонии,
пространственная группа R m,
параметры ячейки a = 0,7879 нм, α = 45,94°, Z = 3
.

При температуре 1027°С в структуре происходит переход в фазу
гексагональной сингонии,
пространственная группа P 6/mmc,
параметры ячейки a = 0,6083 нм, c = 1,4410 нм, Z = 6.

При температуре 1210°С в структуре происходит переход в фазу
кубической сингонии,
пространственная группа P mm,
параметры ячейки a = 0,4262 нм, Z = 1,
структура типа AuCu.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре ≈1400°С.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Примечания 

Соединения плутония
Интерметаллиды
плутония
алю